Kovatjevo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Kovatjevo (distrikt i Bulgarien, Stara Zagora), Obsjtina Radnevo, 
 Kovatjevo (distrikt i Bulgarien, Pazardzjik), Obsjtina Septemvri, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar